Porto Rico participera aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi en Russie du 7 au . Il s'agit de sa septième participation à des Jeux d'hiver.

Ski alpin 

Porto Rico a obtenu les places suivantes :
 Compétitions féminines: 1 place

Liens externes 

Porto Rico
2014
Sport aux États-Unis en février 2014